Аранча Санчес Вікаріо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в четвертому колі її перемогла Мері Джо Фернандес.

Штеффі Граф виграла титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш з рахунком 7-6(8–6), 0–6, 6–3. Цією перемогою Граф зрівнялася за кількістю виграних турнірів Великого шолома в одиночному розряді з рекордними на той момент 18-ма перемогами Кріс Еверт і Мартіни Навратілової.

Це була перша зустріч Граф і Селеш у фіналі Відкритого чемпіонату США, а також перша участь Селеш у турнірах Великого шолома від моменту її ножового поранення 1993 року.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1995 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1995 у жіночому тенісі
1995 в американському спорті